Kanton Saint-Vallier ist der Name zweier französischer Wahlkreise:
 Kanton Saint-Vallier (Drôme) im Département Drôme
 Kanton Saint-Vallier (Saône-et-Loire) im Département Saône-et-Loire